Otok u Danskoj:
 Samsø, otok u tjesnacu Kattegat

Općina u Danskoj:
 Samsø (općina), općina u regiji Središnji Jutland